Динси:

 Динси — городской округ в провинции Ганьсу КНР.
 Динси — станция Тайбэйского метрополитена линии Чжунхэ.